TV Tribuna (Recife) - emissora de televisão instalada em Recife, Pernambuco;
 TV Tribuna (Santos) - emissora de televisão instalada em Santos, São Paulo;
 TV Tribuna (Vitória) - emissora de televisão instalada em Vitória, Espírito Santo

Desambiguações de televisão